Felbring heißen folgende geographische Objekte:

 Felbring (Gemeinde Maria Laach), Ortschaft der Gemeinde Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Felbring (Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf), Ortsteil in der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich